ACS peut faire référence à :

Associations 
 American Cancer Society, en français, Société américaine de lutte contre le cancer ;
 American Chemical Society, en français, Société américaine de chimie ;
 Association canadienne de soccer ;
 Association des cercles du supérieur, une association chapeautant une vingtaine de cercles estudiantins de la région bruxelloise ;
 Association des critiques de séries ;
 Automobile Club suisse, un des deux grands clubs automobiles en Suisse ;

Entreprises 
 Actividades de construcción y servicios, une entreprise espagnole (Grupo ACS) ;
 Affiliated Computer Services, une société américaine spécialisée dans l'externalisation des systèmes d’information, Fortune 500 cotée au NYSE ;
 ACS (Automobiles Classiques Sportives), un constructeur automobile français ;

Divers 
 aide à la complémentaire santé ;
 attestation de conformité sanitaire ;
 ACS, une solution logicielle réseau de chez Cisco Systems, permettant un contrôle accès et d’identification des utilisateurs ;
 , une caméra du télescope spatial Hubble ;
 agent contractuel subventionné, un type de travailleurs inscrits dans le programme de création d’emplois à Bruxelles ;
  ;
 attestation de conformité sanitaire, une évaluation de l’aptitude d’un produit ou d’un matériau à entrer au contact d’une eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions de l’arrêté du  modifié ;
 Accord sur le commerce des services ;
 Auxiliary crane ship (en français, bateau-grue auxiliaire), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 arc cosinus, une fonction mathématique réciproque de la fonction cosinus ;
 Assassin's Creed Syndicate, un jeu vidéo sorti en 2015.
 Agriculture de Conservation des sols, une méthode agricole.
 ACS (À Contre Sens), duo de rappeurs composé de Temsis et Demos.

Notes et références